Bacalao puede hacer referencia a:

Biología 
 El bacalao común, a menudo llamado «bacalao de Noruega», típico de las aguas frías del Atlántico Norte.
 El bacalao del Pacífico
 El bacalao antártico
 El bacalao ártico
 El bacalao polar
 El bacalao navaga
 El bacalao de Groenlandia
 La bacaladilla o bacalá

Geografía 
La isla Bacalao una isla fantasma que se suponía cercana a Terranova.
La Tierra de Bacalaos, nombre dado entre los siglos XV y XVIII a las costas que corresponden aproximadamente con la Península del Labrador y la isla de Terranova.

Otros 
 Bacalao o bakalao, género musical surgido en España en la década de 1980.

Gastronomía 
 Bacalao al pil pil, plato tradicional de la cocina vasca.
 Diversos platos preparados con bacalao

Nombres vernáculos de peces